Plaats in Indonesië
 Situsari (Cisurupan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Situsari (Darma), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Situsari (Dawuan), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Situsari (Karangpawitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java